Dölp ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Dölp (1828–1874), deutscher Mathematiker
 Michael Dölp (* 1952), deutscher Jurist, Staatssekretär und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Dolp